Anjouansångare (Nesillas longicaudata) är en fågel i familjen rörsångare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i undervegetationen i skogar på ön Anjouan i ögruppen Komorerna. Sedan 2016 behandlar Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN den som underart till tsikiritysångare (Nesillas typica).

Status 
IUCN erkänner inte anjouansångaren som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Rörsångare
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Anjouan